Osoby o tym nazwisku:
 Amelia Peláez – kubańska malarka
 Donald Peláez – urugwajski piłkarz 
 Ricardo Peláez – meksykański piłkarz
 Wilfredo Peláez – urugwajski koszykarz